Erwin puede hacer referencia a:

Lugares 
 Erwin (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Harnett, Carolina del Norte, Estados Unidos;
 Erwin (Dakota del Sur), pueblo en el condado de Kingsbury, Dakota del Sur, Estados Unidos;
 Erwin (Nueva York), pueblo en el condado de Steuben, Nueva York, Estados Unidos;
 Erwin (Tennessee), pueblo en el condado de Unicoi, Tennessee, Estados Unidos.

Personas 

 Erwin López Bohórquez, muralista, pintor, escultor y escenógrafo colombiano;
 Erwin Rommel, militar alemán;
 Erwin Schrödinger, físico austríaco, premio Nobel de Física en 1933;
 Erwin Flores, apodado El Loco Flores, cantante, guitarrista y compositor peruano de la banda de proto-punk Los Saicos, también fue trabajador de la NASA en los transbordadores espaciales.